Cerro Azul může být:

 Cerro Azul (Chile) – sopka v Chile
 Cerro Azul (Galapágy) – sopka na Galapágách
 Cerro Azul (Peru) – vesnice v Peru